

Статистика запусков

По странам

Примечания

По ракетам-носителям

Сводная таблица

По модификации РН

По космодромам

Примечания